En Aspirant (fra latin Aspirare, at stræbe) er titlen på en person, der er ansat på prøve til at opnå en stilling. Tidligere var stillingen som tjenstemand betinget af en ansættelse "på prøve med varig ansættelse for øje", og en person i denne ansættelse blev benævnt "Aspirant".

Begrebet aspirant anvendes i dag om eksempelvis i rederier, hvor kontraktansatte, der søger ansættelse som officerelev, f.eks som styrmand- eller maskinmesterelev benævnes aspiranter.

Inden for militær og hjemmeværn benyttes begrebes aspirant fortsat om personer, der ønsker at opnå tilknytning til en enhed eller til en officeruddannelse.

Eksterne links 
 Om Aspirant på Den Store Danske

Titler